Franciaország
Pagny-le-Château, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Pagny-la-Blanche-Côte, település Franciaországban, Moselle megyében
Pagny-lès-Goin, település Franciaországban, Moselle megyében
Pagny-sur-Meuse, település Franciaországban, Moselle megyében
Pagny-sur-Moselle, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Pagny-la-Ville, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében